Bourma peut désigner :

Toponymie 
 Bourma, un village du département et la commune rurale de Boudry dans la province du Ganzourgou et dans la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Bourma, un village du département et la commune rurale de Zabré dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Bourma Dé Zoaga, un village du département et la commune rurale de Zoaga dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.